Виља Дијаз Ордаз има више значења:

 Општина Виља Дијаз Ордаз (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Виља Дијаз Ордаз (Виља Дијаз Ордаз, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику